Hulst (; Zeeuws og østflamsk: Ulst) er en kommune og en by, beliggende på halvøen Zeeuws Vlaanderen i den sydlige provins Zeeland i Nederlandene. Hulst havde på 1. april 2016 27.382 indbyggere

Kernere 
Hulst kommunes indbyggere per 1. januari 2014:

Eksterne henvisninger 

 Kommunens hjemmeside

Noter 

 
Byer i Zeeland
Kommuner i Zeeland